Biston fumosaria är en fjärilsart som beskrevs av Alphéraky 1897. Biston fumosaria ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
fumosaria